Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Sandra Cacic remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Julie Halard.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 1996
Tennis en janvier 1996